Dukat 1. "A" hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2006./07.  je bio najviši natjecateljski razred u rukometnom prvenstvu Hrvatske.  
Prvakom je treći put zaredom postala Podravka Vegeta iz Koprivnice.

Sudionice

Natjecateljski sustav 
U prvenstvu je sudjelovalo 12 klubova, a liga je bila podijeljena u dva dijela. 
U prvom dijelu su klubovi igrali dvokružno prvenstvo (22 kola), nakon kojeg je liga podijeljena u tri mini-lige - Ligu za prvaka (za 1. – 4. mjesto), Ligu za Europu (za 5. – 8. mjesto) i Ligu za ostanak (za 9. – 12. mjesto) u kojima se određivao plasman u prvenstvu i europske kupove. 
Iz prvog dijela sezone su preneseni rezultati među ekipama koje su u istim mini-ligama, a u mini ligama se igralo dvokružno (još 6 kola).

Ljestvice

Prvi dio sezone

Drugi dio sezone

poveznice 
 Hrvatski kup 2006./07.

Izvori 
 F. Kramer, D. Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian Handball, Zagreb, 2009.
 arhiva, hrt.hr, rezultati i ljestvica prvog dijela sezone
 arhiva, hrt.hr, rezultati i ljestvice drugog dijela sezone

2006-07
ž-1